Neue Ordnung steht für:

 Bewegung Neue Ordnung (BNO), eine neonazistische Organisation, die aus einer Abspaltung zur NPD entstand 
 Die Neue Ordnung, seit 1946 erscheinende christliche Zeitschrift mit sechs Ausgaben pro Jahr
 Neue Ordnung, neonazistische Reichsbürgergruppe um den Neonazi Meinolf Schönborn, siehe Reichsbürgerbewegung#Neue Ordnung
 Neue Ordnung, seit 1999 erscheinende rechtskonservative österreichische Zeitschrift, siehe Leopold Stocker Verlag#Zeitschrift „Neue Ordnung“
 Orde Baru, Indonesische Regierungspolitik von 1966 bis 1998
 Neue Weltordnung (Verschwörungstheorie), ein Begriff aus verschiedenen Verschwörungstheorien 

Siehe auch:
 New Order
 New Order (Organisation), bis 1983 American Nazi Party
 The New Order